Wierzbica heißen folgende Orte in Polen:
 Wierzbica (Dąbrówno), Dorf in der Gmina Dąbrówno im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Vierzighufen, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Wierzbica (Powiat Chełmski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Chełmski, Wojewodschaft Lublin, siehe Gmina Wierzbica (Powiat Chełmski)
 Wierzbica (Powiat Radomski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Radomski, Wojewodschaft Masowien
 Wierzbica (Lubycza Królewska), Dorf in der Gmina Lubycza Królewska, Powiat Tomaszowski, Wojewodschaft Lublin